Stelling (wiskunde)
 Theorema (vlinders), een geslacht van vlinders in de familie Lycaenidae